Nemška vojna mornarica (izvirno ) je imela v času različnih državnih ureditev na obmročju Nemčije različne nazive:

 Kaiserliche Marine (Nemško cesarstvo)
 Reichsmarine (Weimarska republika)
 Kriegsmarine (Tretji rajh)
 Volksmarine (Nemška demokratična republika)
 Bundesmarine (Zahodna Nemčija in Združena Nemčija)

Glej tudi 
 Nemška kopenska vojska